Владислав Красновецкий (; ,  — , ) — польский актёр театра и кино, режиссёр, педагог. Лауреат Государственной премии ПНР (1955, 1966).

Биография 
В 1921 году окончил школу драматического искусства в Кракове. В 1928 г. сдал экстерном экзамены на режиссёра.

В межвоенный период выступал на сцене Краковского драматического театра им. Ю. Словацкого (1918—1922, 1923—1925, 1928—1930) и Театра Народового и Камерного театра в Варшаве.

После присоединение Западной Украины и Западной Белоруссии к СССР в 1939 г. оказался во Львове, был участником Народного Собрания Западной Украины. В конце 1940 г. — член Центральной избирательной комиссии по выборам депутатов трудящихся.

Во время Великой Отечественной войны находился на территории СССР, вступил в массовую организацию польской эмиграции на территории СССР — Союз польских патриотов.

Руководил фронтовым театром польских армейских подразделений в СССР, который в 1944 г. был реорганизован в Театр Войска Польского.

После окончания войны работал директором и художественным руководителем варшавского Театра Народового (1949—1951). В 1946—1947 и после 1949 преподавал в государственной Высшей театральной школе в Варшаве, в 1963—1967 — проректор, а в 1955—1957 и 1967—1970 — ректор Высшей театральной школы.

В 1965—1970 — президент объединения польских артистов театра, кино, радио и телевидения.

Снимался в кино с 1929 г.

Похоронен в Варшаве на кладбище Воинские Повонзки.

Фильмография

Роли в кино 
 1942 — Первая любовь Костюшко
 1942 — Как закалялась сталь — немецкий офицер
 1942 — Партизаны в степях Украины — Борис Соломонович, доктор
 1942 — Боевой киносборник № 9. Квартал № 14 — поляк
 1950 — Непокорённый город — польский генерал
 1953 — Пятеро с улицы Барской — Новак, начальник строительства
 1953 — Солдат Победы — солдат
 1956 — Дело пилота Мареша — Модраковский, директор авиакомпании «Lot»
 1960 — Встречи во мраке
 1961 — Действительность — Свентоянский, начальник полиции
 1962 — Девушка из хорошей семьи — профессор Коссаковский, отец Иоанны
 1964 — Прерванный полёт — ксёндз 1966 — Марыся и Наполеон — Малаховский
 1966 — Бумеранг — германист, учитель Эвы
 1966 — Визит на закате (короткометражный) — граф, любовник
 1969 — Приключения пана Михала (ТВ-сериал) — ''кардинал.

Награды 
 Орден «Крест Грюнвальда» 3-й степени (1945)
 орден Знамени Труда 2-й степени (1949)
 орден Знамени Труда 1-й степени (1955)
 Государственная премия ПНР II степени (за роль Бартоломея в спектакле «Театр Клары Газуль») (1955)
 Орден Строителей Народной Польши (1964)
 Государственная премия ПНР I степени (за многолетнюю театральную и телевизионную деятельность) (1966)
 Премия Министерства обороны ПНР I степени (1973)
 Юбилейная медаль «30 лет Народной Польши» (1974)
 Премия столичного города Варшава (1979)

Примечания

Ссылки 

киноактёры Польши
Ректоры вузов Польши
Директора Национального театра (Варшава)
Депутаты Народного Собрания Западной Украины
Похороненные на кладбище Воинские Повонзки
Президенты Союза артистов польских сцен